Азо́в:

Топоним 
 Азов — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Азов — село в Приморском районе Запорожской области.
 Азов — село в Розовском районе Запорожской области.
 Азов — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Азов — город в Ростовской области.
 Азов — станция Северо-Кавказской железной дороги в городе Азове.
 Азов — гора в Полевском городском округе Свердловской области.

Персоналии 
 Азов, Андрей Вадимович (род. 1955) — российский философ, историк культуры, доктор философских наук, профессор.
 Азов, Валерий Григорьевич (род. 1941) — баянист, народный артист России (1996).
 Азов, Константин Сергеевич (1927—2019) — советский журналист.
 Азов, Марк Яковлевич (1925—2011) — писатель, сценарист.
 В. Азов — псевдоним русского писателя Ашкинази, Владимира Александровича.

Корабли 
 «Азов» — 54-пушечный корабль Балтийского флота Российской империи (1734—1752).
 «Азов» — новоизобретённый корабль Азовской флотилии, а затем Черноморского флота Российской империи (1769—после 1784).
 «Азов» — 74-пушечный корабль Балтийского флота Российской империи, герой Наваринского сражения (1825—1831).
 «Азов» — тип мониторов начала XX века австро-венгерского производства.
 «Азов» — один из пяти мониторов одноимённого типа (1906—1959, в составе ВМФ СССР в 1944—1951).
 «Азов» — большой противолодочный корабль Черноморского флота России (1973—1998).
 «Азов» — большой десантный корабль (БДК) проекта 775М. В строю с 1999, входит в состав Черноморского флота России.
 «Память „Азова“» — 74-пушечный корабль русского флота (1848—1863).
 «Память „Азова“» — 86-пушечный корабль русского флота (1831—1854).
 «Память „Азова“» — паровой полуброненосный фрегат (затем броненосный крейсер) русского флота (1886—1919).
 «Память „Азова“» — военное транспортное судно русского флота (1912—конец 1920-х гг.).
 «Память „Азова“» — катер-тральщик Азовской военной флотилии ВМФ СССР (1941—1942).
 «Память „Азова“» — катер-тральщик Черноморского флота ВМФ СССР (1942—1946).

Иное 
 «Азов» — лазарет № 5 Всероссийского земского союза.
 «Азов» — корабельный цифровой вычислительный комплекс.
 «Азов» — подразделение специального назначения Национальной гвардии Украины.
 «Азов» — радиолокационный измерительный комплекс 5К17.
 С-225 «Азов» — советский проект мобильной системы противоракетной обороны А-135.

См. также

Литература 
 Бережной С. Династии имён. // Морской сборник. — 2001. — № 3. — С.76—79.